Приволжье — местность, связанная с Волгой и бассейном этой реки.

Населённые пункты 
 Приволжье — село в Приволжском районе Самарской области.
 Приволжье — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Приволжье — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Прочее 
 Приволжье — до 1979 года название аэродрома Приволжский (около Астрахани).
 Межрегиональный футбольный союз «Приволжье» — организация любительских футбольных клубов.
 Радио Приволжье — музыкально-информационная радиостанция, Нижний Новгород.
 Приволжье — железнодорожная станция в Ярославле.

См. также 
 Поволжье (значения)
 Приволжский
 Приволжское